Лихута — река в России, протекает в Ярославской области.
 Лихута, Игорь Леонидович (род. 1961) — украинский музыкальный продюсер и муж певицы Таисии Повалий.